SeekaHost Ltd. ist ein britisches Unternehmen, das Webhosting-Dienste anbietet. SeekaHost wurde 2018 von Fernando Raymond gegründet.

Geschichte 
Am 30. Januar 2015 wurde die SeekaHost-Domain von Fernando Raymond registriert von der Schwesterfirma ClickDo Ltd.

Am 1. Januar 2016 wurde es umfassend reformiert, startete Hosting-Dienste für die SEO-Branche mit Hosting von mehreren IP-Adressen für Blogger und Geschäftsinhaber und wurde zu einem SEO-Hosting-Unternehmen.

Am 30. Juli 2018 wurde das Unternehmen offiziell als Private Limited Company im Vereinigten Königreich registriert.

Am 1. Januar 2019 führte das Unternehmen London Server Hosting, VPS-Hosting und Dedicated Server Hosting ein. Darüber hinaus startete es eine eLearning-Plattform, SeekaHost University, die kostenlos zugängliche Kurse über SEO, Blogging und digitales Marketing für SeekaHost-Kunden anbietet.

Am 30. Januar 2020 führte das Unternehmen Minecraft Server Hosting für Minecraft-Spieler über eine separate Domain ein. Darüber hinaus starteten sie die SeekaHost-App, um eine Web-Lösung zur einfachen Registrierung von Domains und zum Kauf von mehreren IP-Adressen und Hosting für WordPress-Blogs und -Websites anzubieten.

Im Jahr 2020 kündigte das Unternehmen Pläne an, in 10 weiteren Ländern zu starten und schließlich separate Websites für 100 Nationen zu starten. Das Unternehmen startete auch Game-Hosting-Services.

Dienstleistungen 
SeekaHost bietet Dienstleistungen im Bereich Webhosting und Serververwaltung an.

Weblinks 
Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Gegründet 2018